Alexis Lepère ist der Name folgender Personen:

* Alexis Lepère der Ältere (1799–1883), französischer Gärtner und Obstzüchter
 Alexis Lepère der Jüngere († 1896), französischer Gärtner und Obstzüchter